Javelin (v angličtině oštěp) může mít různé významy:

 FGM-148 Javelin, americká přenosná protitanková řízená střela
 Javelin (protiletadlová střela), britská přenosná protiletadlová řízená střela
 Gloster Javelin, britský záchytný stíhací letoun z 50. let 20. století
 HMS Javelin (F61), britský torpédoborec z 40. let 20. století
 Napier Javelin, britský pístový letecký motor z 30. let 20. století